Бе́лый Яр — село в Ачинском районе Красноярского края России. Административный центр сельского поселения Белоярский сельсовет.

География 
Расположено в 15 км к западу от райцентра, города Ачинска, на левом берегу реки Чулым, по южной стороне федеральной автомагистрали  «Сибирь», в ста метрах севернее которой, параллельно ей, проходит Транссибирская железнодорожная магистраль (платформа Белый Яр).

Население 

 Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года 451 мужчина и 497 женщин из 948 чел.

Инфраструктура 
Средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт.

Примечания 

Населённые пункты Ачинского района